Karl Kettembeil ist der Name folgender Personen:

* Karl Kettembeil (General, 1848) (1848–1916), deutscher Generalleutnant
 Karl Kettembeil (General, 1890) (1890–1967), deutscher Generalleutnant der Luftwaffe